Daniel von Büren ist der Name folgender Personen:

* Daniel von Büren der Ältere († 1541), deutscher Ratsherr, Bürgermeister von Bremen
 Daniel von Büren der Jüngere (1512–1593), deutscher Ratsherr, Bürgermeister von Bremen
 Daniel von Büren (Politiker) (1693–1749), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bremen